Чуфаровские — древний русский дворянский род.

При подаче документов (1686) для внесения рода в Бархатную книгу, была предоставлена родословная роспись Чуфаровских.

Род записан в VI часть родословных книг Воронежской, Московской и Рязанской губерний.

Родоначальник Чуфаровских выехал из Польши в Псков и по крещении наречено ему имя Герасим. Внуки его, Юрий и Иван Чуфаровские дворяне московские, жалованы поместьями (1622).

Описание герба 
В верхней половине щита, в правом голубом поле, изображен золотой крест (герб княжества Волынского) и под ним, в красном поле, виден до половины белый одноглавый орел с распростертыми крыльями. В левом серебряном поле горизонтально означены две полосы красного и голубого цветов и между ними подкова, шипами вниз обращенная (польский герб Ястршембец). В нижней половине, разрезанной диагонально к верхнему правому углу чертою, в зеленом и золотом полях, находится ездок, скачущий на коне в левую сторону, с поднятым мечом.

На щите дворянский коронованный шлем. Нашлемник: три страусовых пера. Намёт на щите зеленый и золотой, подложенный серебром и красным. Щитодержатели: два льва. Герб рода Чуфаровских внесён в Часть 9 Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи, стр. 46.

Известные представители 
 Чуфаровский Юрий Гаврилович — луховской городовой дворянин (1629).
 Чуфаровский Михаил Гаврилович — стряпчий (1692).
 Чуфаровский Клим Иванович — московский дворянин (1692).

Литература 
 
 ОГДР IX, 46

Примечания 

Шляхетские роды герба Ястршембец
Дворянские роды, на гербах которых изображены три страусовых пера
Дворянские роды, на гербах которых изображены львы
Дворянские роды, на гербах которых изображены орлы
Шляхетские роды герба Погоня